Bieg kobiet na 10 km techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 27 lutego 2007 roku. Tytuł sprzed dwóch lat obroniła Czeszka Kateřina Neumannová. Drugie miejsce zajęła Olga Zawjałowa z Rosji, a brązowy medal zdobyła Włoszka Arianna Follis.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007